Hofstede ist der Familienname folgender Personen:

 Bregje Hofstede (* 1988), niederländische Journalistin, Kolumnistin und Schriftstellerin 
 Cornelis Hofstede de Groot (1863–1930), niederländischer Kunsthistoriker und Kunstwissenschaftler
 Geert Hofstede (1928–2020), niederländischer Kulturwissenschaftler und Sozialpsychologe
 Henk Hofstede (* 1951), niederländischer Songwriter, Musiker und bildender Künstler
 Lennard Hofstede (* 1994), niederländischer Straßenradrennfahrer

Hofstede ist eine Ortsbezeichnung:

 Hofstede (Bochum), nördlicher Stadtteil von Bochum, Nordrhein-Westfalen